Persécution, un type d'oppression consistant à appliquer à une personne ou un groupe de personnes des mesures ou des traitements injustes, violents ou cruels pour des raisons d'ordre idéologique, politique, religieux, sexuel ou encore racial
 Persécution est un film grec de Grigoris Grigoriou
 Persécution est un film français de Patrice Chéreau sorti en .

Homonymie de titre